Noah Rubin era il campione in carica del Torneo di Wimbledon 2014 - Singolare ragazzi, ma non ha preso parte a questa edizione.

Reilly Opelka ha conquistato il titolo battendo in finale Mikael Ymer con il punteggio di 7-65, 6-4.

Teste di serie

  Taylor Fritz (semifinale)
  Lee Duck Hee (terzo turno)
  Corentin Denolly (secondo turno)
  Michael Mmoh (terzo turno)
  Hong Seong Chan (primo turno)
  Marcelo Tomas Barrios Vera (terzo turno)
  Tommy Paul (quarti di finale)
  Viktor Durasovic (terzo turno)

  Akira Santillan (secondo turno) 
  William Blumberg (quarti di finale) 
  Chung Yunseong (quarti di finale) 
  Mikael Ymer (finale) 
  Ly Nam Hoang (primo turno) 
  Casper Ruud (secondo turno) 
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno) 
  Mate Valkusz (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2015